Марат Сафин је други пут освојио турнир. У финалу је победио Радека Штјепанека резултатом 6:3, 7:6(7:5), 6:3.

Носиоци 

 Енди Родик (треће коло)
 Лејтон Хјуит (четвртфинале)
 Тим Хенман (треће коло)
 Карлос Моја (одустао од учешћа на турниру)
 Андре Агаси (одустао од учешћа на турниру)
 '''Марат Сафин (победник)
 Гастон Гаудио (друго коло)
 Давид Налбандијан (одустао од учешћа на турниру)
 Јоаким Јохансон (одустао од учешћа на турниру)
|
  Томи Робредо ''(друго коло) 
  Андреј Павел ''(треће коло) 
  Доминик Хрбати ''(друго коло) 
  Гиљермо Кањас ''(полуфинале) 
  Николас Масу ''(треће коло) 
  Фернандо Гонзалез ''(друго коло) 
  Јиржи Новак ''(друго коло) 
  Винсент Спејдија ''(треће коло) 
  Томи Хас ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2004.
Париз мастерс — појединачно